RTV est un sigle qui désigne :
 San Marino RTV est une chaîne de télévision de Saint-Marin.
 Rosny  Télévision est une chaîne de télévision locale à Rosny-sous-Bois en France.
 Le RTV 1879 Bâle est un club suisse de volley-ball.
 RTV Pink est un réseau de chaînes télévisées serbe.
 RTV Politika est une chaîne de télévision et de radio serbe.
 Rueil télévision est une chaîne de télévision locale à Rueil-Malmaison en France.
  ou « Rajawali Televisi » est une station de télévision privée en Indonésie.
 Un silicone RTV est un élastomère silicone vulcanisable à froid, de l'anglais Room Temperature Vulcanization qui signifie vulcanisation à froid.